Marco Romano (né en 1953), escrimeur italien
 Marco Romano (1910-1952), footballeur italien
 Marco Romano, homme politique suisse.